Жан Габриэль Эйнар (; ,  — , ) — швейцарский банкир, филэллин и пионер фотографии (дагеротипии) в Швейцарии.

Биография 
Жан Габриэль Эйнар происходил из семьи, обосновавшейся в Швейцарии с XVII века, но родился в Лионе, где его отец открыл коммерческое дело. Во время французской революции его семья покинула Францию и нашла убежище в Ролле, Швейцария.

В 1795 году Жан Габриэль и его брат Жак переселились в Геную, Италия, где вскоре возглавили процветающее торговое предприятие. В 1800 году войска Массены вошли в город, и Жану Габриэлю было доверено их снабжение. В частности, он поставил им мундиры, выкроенные из голубой ткани, называемой «bleu de Gênes», откуда много позже пошли всемирно известные «blue jeans» (джинсы).

В 1801 году он вступил в спекулятивную и опасную финансовую операцию, став единственным держателем облигаций, выпущенных дюком Этрурии. Этот смелый ход увенчался успехом и стал основой его огромного состояния.

В 1803 году он переехал во Флоренцию, приглашённый королевой Этрурии. Здесь он приложил много усилия и таланта для реформы и улучшения финансов княжества Лукка и Пьомбино, и успех сопутствовал ему в этом тосканском государстве. Под правлением сестры Наполеона Элизы Бачокки, великой герцогини Тоскании, Эйнар продолжил свою работу с большим успехом и был осыпан почестями и привилегиями.

В 1809 году он провёл длительное время в Париже, ожидая возвращения императора, чтобы выразить ему благодарность от имени Коммерческой палаты Ливорно и Средиземноморской палаты за коронование Элизы на великое герцогство.

В 1810 году Эйнар вернулся в Женеву, где построил себе дворец (сегодняшняя мэрия города). В 1814 году он принял участие в Венском конгрессе, где познакомился с Иоанном Каподистрией, «благодетелем Швейцарии» и автором её конституции.

Уважение, которое Эйнар испытывал к Каподистрии, и дружба, которая связала двух мужей, во многом предопределили участие Эйнара в греческих делах.

Филэллин 
С началом Греческой революции 1821 года, Эйнар выделил огромные суммы в пользу сражающейся Греции и неоднократно выступал дипломатическим посредником в европейских странах в защиту греческих интересов. С 1825 года Эйнар возглавил филэллинский комитет Швейцарии.
К 1826 году, когда Греческая революция находилась в опасности, будучи в кольце египетского и османского вторжений, Эйнар и его комитеты оставался одним из немногих источников финансирования революции.

В 1827 году Каподистрия принял правление Грецией. По пути в Грецию, Каподистрии, с помощью Эйнара и других филэллинских комитетов, удалось собрать 100 тыс. франков для разрушенной за 7 лет войны и продолжающей сражаться страны.

Греческие историки, подчёркивая дружеские отношения Каподистрии с четой Эйнар, пишут, что по прибытии в Грецию Каподистрия не носил никаких украшений и роскошной одежды, кроме голубого шарфа, вышитого для него госпожой Эйнар.

К осени 1829 года военные действия на территории Греции практически прекратились, и в октябре Эйнар выслал греческому правительству 700 тыс. франков авансом, против займа, на восстановление страны. В своём благодарственном письме Каподистрия пишет своему другу, что оппозиция против него поддерживается Францией и Британией.

Каподистрия был убит в городе Нафплион 27 сентября 1831 года. Убийство друга не поколебало филэллинизм Эйнара. Продолжая своё участие в воссоздании греческого государства, Эйнар стал в 1841 году, вместе с Г. Ставросом, одним из двух из основателей и почётным президентом Национального банка Греции.

На правах филэллина, Эйнар обратился в 1843 году к политикам Греции с письмом, требуя прекращении междоусобицы.

Существенным было вмешательство Эйнара во время кризиса 1847 года, связанного с погашением британского займа 60 млн франков 1832 года, когда в ходе переговоров с британскими кредиторами Эйнар внёс своих полмиллиона франков.

Дагеротипия 
Сразу после изобретения дагеротипии в 1839 году, Эйнар увлёкся ей. Он стал пионером фотографии, сделав большинство своих снимков между 1842 и 1863 годами, запечатлев семейные сцены, свой дворец, пейзажи, своих слуг и сделав несколько автопортретов.

Эйнар умер 5 февраля 1863 года в Женеве.

Память 
В его честь Национальный банк Греции назвал здание своего Культурного центра в Афинах
«Дворец Эйнара».

Имя Эйнара было присвоено основанному в 1918 году Обществу греческо-швейцарской дружбы ().

Именем Эйнара названа улица в Афинах.

Примечания

Литература 

 
 Όθων Τσουνάκος, Δραχμούλα μου καλό σου ταξίδι…, εκδ. Ηλιοτρόπιο, 2001, ISBN 9603422584
 Jean Gabriel Eynard, On the centenary of his death, 1863—1963, Athens, Historical Archive, National Bank of Greece, 1963
 Μνήμη Ιωάννη-Γαβριήλ Ευνάρδου. 1775—1863, Αθήνα 1977, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Ссылки 
 Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard Ελληνοελβετικός Σύλλογος Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος

Банкиры Швейцарии
Филэллины
Фотографы Швейцарии
Пионеры фотографии